Атина може да се отнася за:
 Атина, древногръцка богиня;
 Атина, град в Гърция;
 Атина, ном (административно-териториална единица, отговаряща на българските области) в Гърция;
 Атина, американска ракета-носител конструирана от Локхийд Мартин;
 Атина, град и община в регион Лацио, провинция Фрозиноне, централна Италия;
 Древна Атина, древногръцки град държава